Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Bataan:

 USS Bataan (CVL-29), ein Leichter Flugzeugträger der Independence-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1954
 USS Bataan (LHD-5), ein amphibisches Angriffsschiff der Wasp-Klasse, in Dienst seit 1997

Bataan